

Codici 
 EBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Webster City (Iowa) (Stati Uniti)

Altro 
 EbS – Servizio d'informazione satellitare della Commissione Europea
 Epidermolisi bollosa semplice

Pagine correlate 
 Ebbs – comune austriaco nel distretto di Kufstein (Tirolo)